Abréviation de la Mozilla Foundation
 Mofo gasy, plat de la cuisine malgache proche du mokary
 The Uplift Mofo Party Plan, album du groupe Red Hot Chili Peppers.
  est une chanson de l'album Pop du groupe U2.
 , album posthume de Frank Zappa
 le Mofo est un festival de musiques alternatives organisé par Mains d'œuvres.

Homophones 
 Anna Moffo, soprano américaine
Mofu , peuple d'Afrique centrale vivant au nord du Cameroun